Subst — одна из команд операционной системы MS-DOS для управления файловой системой. Предназначена для создания и удаления виртуального диска. Получаемый виртуальный диск предоставляет информацию из указанного каталога. Переключаясь на работу с этим виртуальным диском, пользователь или программа получают доступ к указанному каталогу и вложенным каталогам. Команда по-прежнему используется в интерфейсе командной строки таких операционных систем как Windows 2000, Windows XP и более поздних.

В настоящее время команда используется для создания условий нормального функционирования программ, использующих корневой каталог; то есть, например, дистрибутив программного продукта, предназначенный для установки с компакт-диска, или, например, для проверки корректности работы создаваемого дистрибутива для распространения на CD-ROM.

Синтаксис 

SUBST [диск1: [диск2:]путь]
Создание виртуального диска диск1:, сопоставляемого пути диск2:путь.
Пример SUBST G: "C:\Windows" создаст букву диска «G:», содержанием которой будет являться папка «C:\Windows» (если таковая существует).

Удаление ранее созданного виртуального диска диск1::
SUBST диск1: /D

Введите SUBST без параметров для вывода текущего списка виртуальных дисков.

Создание постоянного виртуального диска 

Созданный виртуальный диск не сохраняется после перезагрузки, поэтому для автоматического восстановления требуемой файловой структуры в DOS зачастую пользуются пакетным файлом AUTOEXEC.BAT.

В ОС Windows NT и выше с помощью реестра можно автоматически создавать виртуальный диск ещё во время загрузки системы.
Это сделает его доступным системным сервисам и возобновляемым при перезагрузке.

В разделе реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\DOS Devices создайте строковый параметр (String Value) с именем диска, например G:
В значении параметра введите путь к каталогу в формате \??\<путь к каталогу>, например \??\C:\Windows
Перезагрузите систему, чтобы требуемый диск создался.

В случае когда создаваемый путь находится на сетевом ресурсе, защищенном паролем, могут возникнуть проблемы с доступом, так как путь создается до загрузки сохраненных сетевых паролей. В таком случае:
 Создаем текстовый файл с нужными исполняемыми командами.
 Заменяем расширение .txt на .cmd или .bat.
 Создаем ярлык файла в разделе Пуск -> Автозагрузка.

См. также 
 mount --bind

Примечания 

Компоненты Windows
DOS